A prova de florete individual masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 31 de julho no ExCeL.

Lei Sheng da China ganhou a medalha de ouro ao derrotar Alaaeldin Abouelkassem do Egito na final.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior
Seção 1

Seção 2

Chave inferior
Seção 3

Seção 4

Finais

Florete individual masculino